Ухта — многозначное слово:

Населённые пункты 
 Ухта́ — город в Республике Коми.
 Ухта (городской округ) — административно-территориальная единица.
 Ухта — название посёлка Калевала (Карелия) до 1963 года.
 Ухта — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 Ухта — деревня в Санчуринском районе Кировской области.
 У́хта (Песок) — деревня Каргопольского района Архангельской области.
 Ухта — жилой массив в Гатчинском районе Ленинградской области.

Реки 
 Ухта (приток Амура) — река Ульчском районе Хабаровского края, приток Амура.
 Ухта (приток Ижмы) — река в Республике Коми, левый приток реки Ижмы.
 Ухта (река, впадает в Белое море) — река в Архангельской области, впадает в губу Ухта Онежского залива Белого моря.
 Ухта (река, впадает в Лачу) — река в Архангельской области, впадает в озеро Лача.
 Ухта (приток Нименьги) — река в Архангельской области, правый приток реки Нименьги.
 Ухта (приток Илексы) — река в Архангельской области, левый приток реки Илексы.
 Ухта (приток Нюхчи) — река в Карелии, правый приток реки Нюхча.
 Ухта (река, впадает в Среднее Куйто) — река в Карелии, впадает в озеро Среднее Куйто.
 Ухта (приток Вруды) — река в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ухта (приток Нельши) — река в Костромской области.
 Ухта (приток Большого Кундыша) — река в Кировской области.

Прочее 
 Ухта — аэропорт в Республике Коми.
 Ухта — железнодорожная станция Северной железной дороги.
 Ухта — залив Белого моря на Онежском берегу Онежского полуострова.
 «Ухта» — российский мини-футбольный клуб из Ухты.
 «Ухта» — садовое некоммерческое товарищество в Гатчинском районе Ленинградской области.

См. также